Антимос Капсис  (, ) — греческий футболист, игравший на позиции либеро.

Клубная карьера 
Родился на острове Астипалея и после в детстве с семьей переехал в Керацини. Всю свою 15-летнюю карьеру провёл в клубе «Панатинаикос», где по 5 раз становился чемпионом Греции и четырежды обладателем Кубка Греции. Был в стартовом составе «клеверов» в финале Кубка европейских чемпионов 1970/71 на «Уэмбли», где со счётом 0:2 проиграли амстердамскому «Аяксу». Всего Капсис за «Панатинаикос» сыграл в 319 матчах и забил 5 голов.

Международная карьера 
Дебют за сборную Греции состоялся 1 декабря 1971 года в матче квалификации на Чемпионат Европы 1972 против сборной Англии. Был включен в состав на Чемпионат Европы 1980 в Италии, где сыграл в 2 матчах (против Нидерландов и Чехословакии), и на обоих был в качестве капитана. Всего Капсис провёл за сборную 35 матчей.

Личная жизнь 
Его сын, Михалис Капсис, также был профессиональным футболистом и был включён в состав сборной Греции на Чемпионат Европы 2004 в Португалии, который «Эллины» впервые в своей истории выиграли.

Достижения 
 Чемпион Греции: 1968/69, 1969/70, 1971/72, 1976/77, 1983/84
 Обладатель Кубка Греции: 1969, 1977, 1982, 1984
 Обладатель Балканского кубка: 1977

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Греции
Игроки сборной Греции по футболу
Игроки ФК «Панатинаикос»
Футбольные тренеры Греции
Тренеры ФК ПАС